Wooding ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Wooding (* 1977), englischer Schriftsteller
 Hugh Wooding (1904–1974), trinidadischer Jurist und Politiker
 Jeremy Wooding (* 1969), Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Liam Wooding (* 1993), australischer Fußballspieler
 Lisa Wooding (* 1979), englische Hockeyspielerin
 Sam Wooding (1895–1985), US-amerikanischer Jazz-Pianist, -Arrangeur und -Bandleader